Águila (spanisch für „Adler“) ist der Familienname folgender Personen:

 Alfredo del Águila (1935–2018), mexikanischer Fußballspieler
 Claudio Águila (* 1961), argentinischer Ruderer
 Gorki Águila (* 1968), kubanischer Punkrocker und Dissident
 Judith Águila (* 1972), kubanische Basketballspielerin
 Yayo Aguila (* 1967), philippinische Schauspielerin

Águila bezeichnet:

 CD Águila, ecuadorianischer Fußballklub
 Isla Águila, eine der Falklandinseln (siehe Speedwell Island)
 Aguila (Arizona), Stadt in Arizona
 Aguila (Schiff, 1909), britisches Passagierschiff, 1915 versenkt
 Aguila (Schiff, 1917), britisches Passagierschiff, 1941 versenkt
 Aguila (Biermarke), eine kolumbianische Biermarke

Siehe auch:

 Aguilar
 Aguiar
 Aquila
 El Águila
 Islote Águila